Mabelis steht für:

 Mabelis, Ort und Aldeia im Suco Leber (Bobonaro), Osttimor
 Mabelis (Lebos), Ort und Aldeia im Suco Lebos, Osttimor